Jobs steht für:

 Jobs (Film), US-amerikanischer Spielfilm über Steve Jobs (2013)
 .jobs, Top-Level-Domain für Unternehmen mit Stellenangeboten
 Jobs, anderer Name für Joppe, siehe Jacke #Jackentypen
 Hieronymus Jobs, literarische Figur von Arnold Kortum (1784), siehe Jobsiade

Jobs ist der Familienname folgender Personen:
 Lisa Brennan-Jobs (* 1978), US-amerikanische Autorin
 Laurene Powell Jobs (* 1963), US-amerikanische Unternehmerin
 Lutz Jobs (* 1964), deutscher Politiker
 Sandy Jobs (* 1974), deutscher Bodybuilder

Siehe auch:
 Job  (Begriffsklärung)